Handelsvolumen steht für:

 die Anzahl oder den Betrag an einer Börse gehandelter Wertpapiere, siehe Handelsvolumen (Börse)
 In der Wirtschaftstheorie die Menge der gehandelten Waren, siehe  Quantitätstheorie